Esistono più comuni francesi con questo nome

Vayres – Gironda
Vayres – Alta Vienne